Hans Holbein (kb. 1460–1524) német festő
 Hans Holbein (1497–1543) német festő, az előbbi fia